1236 км, 1236-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1236 км — прежнее название населённого пункта 1237 км (Башкортостан), Истякского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан, упразднённое в 2005 году.

 1236 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Самарская область). Код 810654

Примечания